Niemcy:
 Jena – miasto w kraju związkowym Turyngia
 Jena – były powiat
 Jena – okręg w latach 1952-1990

Rumunia:
 Jena – miejscowość

Stany Zjednoczone:
 Jena – miasto

Inne:
 (526) Jena – asteroid
 Jena – ród

Zobacz też:
 Jenaer Glas
 Saksonia-Jena